Ольга Александровна Сударева (род. 22 февраля 1984 года в Гомеле, Белорусская ССР, СССР) — белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, серебряный призёр чемпионата Европы 2012, серебряный призер Всемирных летних военных игр 2015, участница трёх летних Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), мастер спорта международного класса.

Биография и карьера 
Мать — Татьяна Михайловна, работает на заводе самоходных комбайнов, отец — Александр Степанович, подполковник в отставке. Младшая сестра Татьяна мастер спорта по художественной гимнастике, ныне работает тренером. Ольга окончила среднюю школу № 50 г. Гомель, училище олимпийского резерва и факультет физического воспитания ГГУ имени Ф. Скорины. В 2009 году родила сына Даниэля. Имеет звание прапорщика.

В составе национальной сборной Беларуси с 2007 года.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 Ольга Сударева на сайте IAAF

Прыгуны в длину Белоруссии
Прыгуны тройным Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Военные Белоруссии